Əlibəyli – centro abitato del distretto di Qax, in Azerbaigian
 Əlibəyli – centro abitato del distretto di Tovuz, in Azerbaigian
 Əlibəyli – centro abitato del distretto di Zərdab, in Azerbaigian